FTN est un sigle qui peut désigner :
 firme transnationale, une entreprise implantée dans plusieurs pays grâce aux filiales qu'elle détient ou une partie du capital ;
 Fédération tunisienne de natation, une association tunisienne regroupant les clubs de natation sportive, de natation en eau libre, de natation synchronisée, de plongeon et de water-polo de Tunisie.